Název Sloupno označuje:

 Sloupno (okres Havlíčkův Brod) – obec asi 5 km severovýchodně od Chotěboře v okrese Havlíčkův Brod
 Sloupno (okres Hradec Králové) – obec asi 2 km severně od Nového Bydžova v okrese Hradec Králové
 Sloupno (zámek) – zámek v královéhradeckém Sloupnu

Externí odkazy